James Smith kan syfta på flera personer, bland andra:

 James Smith (arkitekt) – brittisk arkitekt
 James Edward Smith – engelsk botaniker
 James Smith (delegat) – undertecknare av den amerikanska oavhängighetsförklaringen
 James Smith (författare) – författare
 James Skivring Smith – liberiansk president
 James Leonard Brierley Smith – sydafrikansk iktyolog
 James Smith (boxare) – en amerikansk boxare
 James Smith (gitarrist) – medlem i bandet Underoath